Цобопор (; также известен как Цоб) — гавар в провинции Гугарк Великой Армении

История 
Согласно Мовсесу Хоренаци, потомок сыновей Шара - Гушар, унаследовал гавары Мтин (Кангарк), половину Джавахка, Колб (Кохбопор), Цоб (Цобопор) и Дзор (Дзоропор) вплоть до крепости Хнаракерт.

Примечания

См. также 
 Великая Армения
 История Армении

Источник 
 Т. Х. Акобян (1981). Историческая география Армении. Ереван, издательство «Митк» 

Гавары Гугарка